est un mot anglais signifiant « presque ». Il peut faire référence à plusieurs chansons :

 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Almost, chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 Almost, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Almost, chanson de  présente sur l'album  sorti le .